Der  Begriff Krampfbehandlung steht für:

 Wadenkrampf, Möglichkeiten der Krampfbehandlung 
 Elektrokonvulsionstherapie, Auslösung eines zerebralen Krampfanfalls  durch elektrische Reizung
 Insulinschocktherapie, Auslösung eines epileptischen Anfalls durch Gabe von Insulin
 Cardiazolschocktherapie, Auslösung eines epileptischen Anfalls durch Gabe von Analeptika
 Muskelrelaxierende Behandlung, Behandlung mit Medikamenten, umgangssprachlich „Krampfbehandlung“